Justo Sierra kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Justo Sierra, Motozintla, Chiapas, 
 Justo Sierra, Bejucal de Ocampo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar